El nombre Blancanieves o Blanca Nieves puede referirse a:

 Blancanieves, el cuento escrito por los hermanos Grimm;
 el largometraje Snow White and the Seven Dwarfs de Walt Disney, también conocido como Blanca Nieves y los siete enanos o Blanca Nieves y los siete enanitos;
 o Blancanieves, la princesa protagonista de dicho largometraje.